Nico, nome di persona, spesso usato come diminutivo del nome proprio Nicola;
Nico, nome d'arte di Christa Päffgen, cantante, attrice e indossatrice tedesca;
Nico, film di Andrew Davis del 1988;
Nico, album dei Blind Melon del 1996
Nico Lo Muto, cantante conosciuto come Nico